Арзу Алиева:
 Алиева (Курбанова), Арзу Ильхам кызы (род. 1989) — азербайджанский кинопродюсер, режиссёр, общественный деятель.
 Алиева, Арзу Рауф кызы (род. 1999) — азербайджанская футболистка.